«Посёлок безумных» (, китигаи бураку; ) — чёрно-белый фильм-драма с элементами комедии режиссёра Минору Сибуя, вышедший на экраны в 1957 году. Экранизация романа Минора Кида о жизни маленькой крестьянской общины.

Сюжет 
Действие происходит в небольшой деревушке вблизи Токио в середине XX века. До сих пор живут в маленькой общине нерушимые законы и обычаи, установленные в давние времена и передаваемые из поколения в поколение. Невыполнение этих обычаев строго наказуется. Всё решает в общине староста и два—три близких ему богача. Бедный крестьянин Тэцудзи нарушил обычай, решив пожаловаться в полицию на произвол старосты. За это от него отвернулись все, и даже, когда умерла дочь, никто не пришёл на её похороны. Одинокий, всеми покинутый Тэцудзи всё же верит — люди поймут, что он прав, и придут к нему.

В ролях 
 Юноскэ Ито — Тэцудзи
 Тикагэ Авасима — Оаки, его жена
 Куми Мидзуно — их дочь
 Исао Ямагата — Рёскэ, староста
 Нидзико Киёкава — Омиэ, его жена
 Кодзи Мицуи — Сукэо Аоки
 Дзюндзабуро Бан — полицейский
 Акира Исихама — Дзиро Номура
 Каматари Фудзивара — Нитаро Окура
 Нацуко Кахара — Ораку Окура
 Хисая Морисигэ — комментатор действия

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 26 ноября 1957 года в Токио.
  — фильм демонстрировался в советском кинопрокате с апреля 1961 года.

Награды и номинации 
Премия «Голубая лента»
 8-я церемония награждения (1958)
 Премия за лучшую мужскую роль второго плана в 1957 году — Кодзи Мицуи (за роли в двух фильмах — «Посёлок безумных» и «На дне», реж. Акира Куросава).
 Премия за лучший сценарий — Рюдзо Кикусима.
Кинопремия «Майнити»
 12-я церемония награждения (1958)
 Премия за лучшую мужскую роль второго плана в 1957 году — Кодзи Мицуи (за роли в двух фильмах — «Посёлок безумных» и «На дне», реж. Акира Куросава).
 Премия за лучшую операторскую работу — Хироюки Нагаока.
 Премия за лучший саундтрек — Тосиро Маюдзуми (за музыку к двум фильмам — «Посёлок безумных» и «Солнечная легенда последних дней сёгуната», реж. Юдзо Кавасима).

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература 
 Ивасаки, Акира, «Современное японское кино», 1958, (перевод с японского 1962, Переводчики: Владимир Гривнин, Л. Левин), — М.: Искусство, 1962, С.524 (С. 380—385).
 Ивасаки, Акира. «История японского кино», 1961 (перевод с японского 1966, Переводчики: Владимир Гривнин, Л. Левин и Б. Раскин). — М. : Искусство, 1966, С.320. (С. 188)

Фильмы Японии 1957 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы-драмы Японии
Чёрно-белые фильмы Японии
Экранизации романов Японии